Mišnjak kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Mišjak, ö, Zadars län, 
 Mišnjak (ö i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar